«Адмирал Левченко» — большой противолодочный корабль проекта 1155. Несёт службу в составе Северного флота. Бортовой номер 605.

История 
 27 января 1982 года БПК заложен на Судостроительном заводе имени А. А. Жданова в Ленинграде.
 До 24 мая 1982 года имел название «Хабаровск».
 Спущен на воду 21 февраля 1985 года.
 30 сентября 1988 вступил в строй.
 1 мая 1989 года включён в состав Северного Флота.
 С 16 мая по 15 декабря 1990 года корабль нёс боевую службу в Средиземном море, в ходе которой совершил деловой заход в сирийский порт Тартус и осуществлял слежение за авианосцем «Саратога» ВМС США.
 В течение трёх лет, с 1990 по 1992 год, БПК «Адмирал Левченко» объявлялся лучшим кораблём на Северном флоте по видам подготовки: защите от оружия массового поражения и химической подготовке, борьбе за живучесть и радиолокационному дозору.
 В августе - сентябре 1993 года БПК в составе отряда боевых кораблей Северного флота с официальным визитом посетил французский Тулон.
 Корабль участвовал в совместных российско-англо-американских учениях «РУКУС-96», посетил английские порты Портсмут и Плимут. В ноябре 1996 в Северном море в точке рандеву БПК встретил тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», совершавший межфлотский переход, и сопроводил его к месту дальнейшего постоянного базирования в Североморск.
 С октября 1999 года по июль 2001 год прошёл ремонт на Северной верфи в Санкт-Петербурге.
 В июне 2003 он участвовал в совместном с балтийцами учении под руководством Верховного Главнокомандующего, а в октябре у Шпицбергена охранял район рыболовного промысла и демонстрировал Андреевский флаг.
 В составе корабельной ударной группы Северного флота с декабря 2007 по февраль 2008 выполнил задачи дальнего похода в Атлантике и Средиземном море. Посетил с визитами норвежские порты Ставангер, Осло и Хоконсверн, английский Портсмут, Брест во Франции, исландский Рейкьявик и тунисскую Бизерту.
 С 5 по 8 января 2009 года принял участие в совместных военно-морских учениях с Турцией.
 В 2010 году нёс боевую службу по борьбе с пиратством в Аденском заливе, совершил заход в сирийский порт Тартус и порт Джибути.
 17 декабря 2013 БПК «Адмирал Левченко» вышел из Североморска, а с января 2014 года нёс службу в составе постоянного оперативного соединения в Средиземном море. 
 11 мая 2014 года БПК «Адмирал Левченко» прибыл в главную базу Черноморского флота в Севастополь
 По состоянию на май 2014 года находился на Севастопольском 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, куда прибыл после 4-х месячного нахождения в море для проведения планового ремонта с постановкой в док и восстановления технической готовности. 
 В начале июня 2014 года завершил восстановление технической готовности и покинул Севастополь. 
 18. июня 2014 действуя в составе постоянной группировки кораблей ВМФ в Средиземном море, совершил переход из Ионического в Тирренское море через Мессинский пролив.
В конце 2014 года встал в основной пункт базирования город Североморск в ожидании ремонта
В начале 2021 года встал на ремонт в городе Снежногорск на судоремонтном заводе "Нерпа"
Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» должен выйти на испытания после восстановительного ремонта до конца 2021 года. Кроме газотурбинных маршевых двигателей, на нём заменят охладительные установки и запорную арматуру. Частично будут модернизированы бортовая электроника и противопожарное оборудование. 
Планируемая дата выхода корабля на ходовые испытания 24 ноября 2021 года.
С 2022 года находится в строю и выполняет боевые задачи.

Изображения

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Л
Военные корабли Тихоокеанского флота ВМФ России
Военные корабли Северного флота
Суда по алфавиту